Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2009 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Serena Williams je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno, kdaj so izpadle.
{|
|
 Jelena Janković (četrti krog)
 Serena Williams (prvakinja)
 Dinara Safina (finale)
 Jelena Dementjeva  (polfinale)
 Ana Ivanović (tretji krog)
 Venus Williams (drugi krog)
 Vera Zvonareva  (polfinale)
 Svetlana Kuznecova (četrtfinale)
 Agnieszka Radwanska (prvi krog)
 Nadja Petrova (četrti krog)
 Caroline Wozniacki (tretji krog)
 Flavia Pennetta (tretji krog)
 Viktorija Azarenka (četrti krog, predaja zaradi vrtoglavice in gastrointestinalne bolezni)
 Patty Schnyder (drugi krog)
 Alize Cornet (četrti krog)
 Marion Bartoli ''(četrtfinale)
|
<ol start="17">
 Ana Čakvetadze ''(drugi krog)
 Dominika Cibulkova ''(četrti krog)
 Daniela Hantuchova ''(tretji krog)
 Amélie Mauresmo ''(tretji krog)
 Anabel Medina Garrigues ''(četrti krog)
 Zheng Jie ''(četrti krog, predaja zaradi zvina levega zapestja)
 Agnes Szavay ''(prvi krog)
 Sybille Bammer ''(prvi krog)
 Kaia Kanepi ''(tretji krog)
 Ai Sugijama ''(tretji krog)
 Marija Kirilenko ''(prvi krog)
 Francesca Schiavone ''(prvi krog)
 Alisa Klejbanova ''(četrti krog)
 Aleksandra Wozniak ''(prvi krog)
 Alona Bondarenko ''(tretji krog)
 Tamarine Tanasugarn ''(prvi krog)
|}

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Ženske posamično
2009